Ранчо Сандовал има више значења:

 Ранчо Сандовал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сандовал, Сан Хосе (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сандовал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Сандовал (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сандовал, Ла Бокиља (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сандовал (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сандовал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику